Дир () — город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, административный центр Верхнего Дира.

Географическое положение 
Высота центра НП составляет 1398 метров над уровнем моря.

Климат

Административно-территориальное устройство 
Дир является техсилом и административным центром округа, состоит из 13 союзных советов.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Хайбер-Пахтунхвы